Кармен Салинас Лосано (; 5 октября 1939, Торреон, Коауила, Мексика — 9 декабря 2021, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса театра и кино, внёсшая огромный вклад в развитие мексиканского кинематографа (127 работ в кино и телесериалах) и политический деятель, депутат Институциональной революционной партии.

Биография 
Родилась 5 октября 1939 года в Торреоне. После окончания средней школы училась на профессию продавца и свыше 10 лет была продавщицей овощей и фруктов на рынке в Мехико, пока не встретила продюсера Эрнесто Алонсо, который у неё покупал овощи и фрукты. Он предложил ей стать актрисой, и она недолго думая согласилась. Так бывшая продавщица дебютировала в мексиканском театре, спектакли которого ставил сам Эрнесто Алонсо. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1966 году и с тех пор снялась в 127 работах в кино и телесериалах. В 2006 году она была удостоена специального приза за 40-летие творческой деятельности, а 10 лет спустя в Мехико в 2016 году она была удостоена специального приза за 50-летие творческой деятельности. Принимала активное участие в ряде конкурсов красоты. Кармен Салинас была не только  актрисой, но и политическим деятелем, федеральным депутатом Палаты депутатов по четвёртому избирательному округу и депутатом от Институциональной революционной партии.

Скончалась 9 декабря 2021 года в Мехико.

Фильмография

Теленовеллы 

 Sueño de amor (2016) — Margarita Manzanares
 Мое сердце твоё (2014—2015) — Yolanda vda. de Vázquez de Castro
 Porque el amor manda (2012—2013) — Luisa «Chatita» Herrera
 Triunfo del amor (2010—2011) — Milagros Nieves
 Hasta que el dinero nos separe (2009—2010) — Arcadia Alcalá Vda. de Del Rincón
 Mundo de fieras (2006) — Candelaria Gómez Vda. de Barrios
 Velo de novia (2003) — Malvina González
 Entre el amor y el odio (2002) — Chelo
 Обними меня крепче (2000—2001) — Celia
 Preciosa (1998) — Mamá Pachis
 Шалунья (1997—1998) — Doña Mati
 La antorcha encendida (1996) — Doña Camila de Foncerrada
 Мария из предместья (1995—1996) — Agripina Pérez
 Мария Мерседес (1992) — Doña Filogonia
 Elisa (1979)
 Sublime redención (1971)
 La sonrisa del diablo (1970)
 Frontera (1967) — Paula
 La razón de vivir (1966)
 La vecindad (1964) — Cuca

Многосезонные ситкомы 
 Nosotros los guapos (2016) — Doña Refugio Encarnación Flores vda. de Godínez «Doña Cuca»
 Estrella2 (2014) — Invitada
 Parodiando (2013)- Parte del Jurado
 La familia P. Luche Episodio «Hasta en las más mejores familias» (2012) — Ella misma
 Hoy (2012) — Conductora ocasional
 Parodiando (2012)- Parte del Jurado
 Los simuladores — Segunda temporada — (2009) — Doña Lupe González
 Mujeres asesinas (2009) «Carmen, honrada» (Carmen Jiménez)
 Роза Гваделупе (2008-; снималась в 2009 году) Carmelita
 Hasta en las mejores familias (1999—2000) — Ella misma — (Reality Show)
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985—2007)

Художественные фильмы 

 El crimen del Cácaro Gumaro (2014)
 4 maras (2011) …. Doña Cruz
 ¿Alguien ha visto a Lupita? (2011) …. Chepita
 Norte estrecho (2011) …. Charo
 La otra familia (2011) …. Doña Chuy
 Labios rojos (2009) …. Señorita Claudia
 Martín al amanecer (2009) …. Elpidia
 Cartas a Elena (2010) …. Vieja Zamora
 Hermoso silencio (2010) …. Luz
 Me importas tú… y tú (2009)
 Desdémona: Una historia de amor (2009)
 Victorio (2008)
 La misma luna (2007) …. Doña Carmen 'La Coyota'
 Veritas, Prince of Truth (2007) …. Elva María
 Espinas (2005) …. Doña Lucha
 Santos peregrinos (2004) …. La Abuela
 Control de plagas (2004) …. La Casera
 Zapata — El sueño del héroe (2004) …. Mesera 2
 El fuego de la venganza (2004) …. Guardiana 3
 Man on Fire — Estados Unidos (título original)
 Hombre en llamas — Argentina, Chile, Internacional (Título español), Venezuela
 A Silent Love (2004) …. Georgina
 Ciudad de perros (2004)
 Sexo por compasión (2000)
 Todo el poder (1999) …. Doña Cleofás
 Reclusorio (1997) …. Carmen García Sánchez (episodio «Sangre entre mujeres»)
 El último suspiro (1996)
 El superman … Dilon (1993)
 La lotería (1993)
 Hoy no circula (1993) …. (episodio «Jueves»)
 Me muero de la risa (1993)
 Las mil y una aventuras del metro (1993)
 El condenado por reconfiado (1992)
 Noches de ronda (1992) …. Petrita
 Cita en el paraíso (1992) …. Abuela
 Un toque angelical (1992)
 Ciudad de ciegos (1991) …. Ángela
 Danzón (1991) …. Doña Tí
 Fin de semana en Garibaldi (1991)
 Camino largo a Tijuana (1991)
 El jugador (1991) …. Tía Nina
 Justicia de nadie (1991)
 Policía rural (1990)
 No hay quinto malo (1990)
 Goza conmigo (1990)
 Comezón a la Mexicana (1989)
 Las guerreras del amor (1989)
 El garañón (1989)
 Pancho cachuchas (1989)
 Solo para adúlteros (1989)
 El rey de las ficheras (1989)
 Olor a muerte (1989)
 El mil hijos (1989)
 Placeres divertidos (1989)
 Cita con la muerte (1989) …. Ella (episodio «El último metro»)
 Sabor a mí (1988)
 Día de muertos (1988)
 Alicia en el país del dólar (1988)
 La chica de la piscina (1987) …. Carolina
 Esta noche cena Pancho (1986)
 Huele a gas (1986)
 Caifan del barrio (1986)
 5 pollas en peligro (1986)
 Casos de alarma (1986)
 Masacre en el río Tula (1985) …. La Madrastra
 Mexicano ¡Tú puedes! (1985)
 El rey del masaje (1985)
 La tierra prometida (1985)
 Entre ficheras anda el diablo — La pulquería 3 (1984)
 El tonto que hacía milagros (1984) …. Tomasa
 Corrupción (1984) …. Jesusita
 Piernas cruzadas (1984)
 Las glorias del gran Púas (1984)
 Noche de carnaval (1984) …. Panchita
 Las modelos de desnudos (1983)
 Se me sale cuando me río (1983)
 Las vedettes (1983)
 Huevos rancheros (1982)
 Fieras contra fieras (1982)
 Burdel (1982)
 Las pobres ilegales (1982) …. Petra
 La pulquería 2 (1982)
 El rey de los albures (1982)
 Los fayuqueros de Tepito (1982)
 El día que murió Pedro Infante (1982)
 D.F./Distrito Federal (1981)
 La pulquería (1981)
 El testamento (1981)
 Que viva Tepito! (1981) …. Concha
 El sexo sentido (1981) …. Tía Lupe
 Tiempo de lobos (1981)
 Las noches del Blanquita (1981)
 Las tentadoras (1980)
 A paso de cojo (1980)
 Muñecas de medianoche (1979)
 Las cariñosas (1979)
 Ratero (1979) …. Llorona
 El secuestro de los cien millones (1979)
 Noches de cabaret (1978)
 El lugar sin límites (1978) …. Lucy
 Tarjeta verde (1978)
 Bellas de noche 2 (1977)
 Las cenizas del diputado (1977) …. Dorotea
 La palomilla al rescate (1976)
 Las fuerzas vivas (1975) …. Doña Hortensia, esposa de Caballo
 Bellas de noche (1975) …. La Corcholata
 Tívoli (1975) …. Chapas
 Albures mexicanos (1975)
 Calzonzín Inspector (1974) …. Doña Eme
 El diablo en persona (1973)
 El rincón de las vírgenes (1972) …. Pancha Fregoso
 Doña Macabra (1972) …. Lucila
 La vida inútil de Pito Pérez (1970)

 Театральные работы 
 Aventurera'' (1997—2013)

Телевидение

Реалити-шоу 
 Hasta en las mejores familias

Награды и премии

Premios TVyNovelas 

 Premio especial a la trayectoria (2013)

Premios Calendario de Oro 2007

Premios Diosas de Plata

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Политики по алфавиту
Актрисы Мексики
Политики Мексики
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Члены Институционно-революционной партии